Amílcar (en llatí Hamilcar, en grec antic Ἀμίλχαρ) era fill de Bomilcar, que probablement era el militar i polític Bomilcar, va ser un general cartaginès que operava a Hispània l'any 215 aC juntament amb Asdrúbal i Magó Barca els dos fills d'Amílcar Barca.

Els tres militars estaven assetjant la ciutat d'Iliturgis quan els germans Publi i Gneu Corneli Escipió van anar a aquell territori en ajut dels assetjats i tot i que el seu exèrcit era inferior, van derrotar totalment als cartaginesos i els van obligar a aixecar el setge, segons diu Titus Livi.

No es parla més d'aquest Amílcar, encara que Polibi esmenta un Amílcar que va ser comandant de la flota d'Asdrúbal l'any 217 aC i que podria ser el mateix personatge, però no és gaire segur, ja que al comandant de la flota d'Asdrúbal aquell any 217 aC, Titus Livi l'anomena Himilcó.

Referències 

Cartaginesos